Мило́н — имя и фамилия:
 Имя 
 Милон Кротонский (; около 520 г. до н. э.) — греческий атлет, шестикратный победитель Олимпийских игр.
 Тит Анний Милон (; ок. 95—48 до н. э.) — римский политик, претор.
 (IX век) — монах, историк, поэт

 Фамилия
 Милон, Луи (; 1766—1845) — артист балета, балетмейстер и педагог, работавший в Париже. 
 Милон — персонаж комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль», офицер, возлюбленный Софьи.